Коното́пський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Конотоп Сумської області.

 Конотопський провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Конотопський провулок — провулок у місті Київ.
 Конотопський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки